Натали Те́рлоу (, урожд. Натали Кэ́мпбелл, ; ) — новозеландская кёрлингистка.

В составе женской сборной Новой Зеландии участник двенадцати  (лучший результат — серебряные призёры в ). В составе смешанной парной сборной Новой Зеландии участник двух  (лучший результат — пятое место в ). Призёр чемпионатов Новой Зеландии среди мужчин и среди смешанных пар. Шестикратный , двукратный .

В «классическом» кёрлинге играет на позиции первого и третьего.

Достижения 
 : серебро (), бронза (, , , , ).
 : золото (2005, 2006, , , , ), серебро (, ).
 : золото (, ), серебро (), бронза ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Её отец — Джон Кэмпбелл, кёрлингист и тренер, они много раз играли вместе в смешанных парах, в том числе на .

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте New Zealand Curling
 Natalie Campbell - Search - New Zealand Curling
 Natalie Thurlow - Search - New Zealand Curling
 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Новой Зеландии
Чемпионы Новой Зеландии по кёрлингу